Mikkel Hansen kan henvise til flere personer:

 Mikkel Hansen (født 1987) – dansk håndboldspiller
 Mikkel Hansen (atlet) (født 1993) – en dansk atlet
 Mikkel Hansen (skuespiller) (født 1984) – en dansk skuespiller